Kussi steht für:

 ein heiliger, bearbeiteter Stein in Banafi, Osttimor, siehe Kussi
 ein Dorf in Banafi, Osttimor, siehe Kussi (Ort)
 einen Fluss, siehe Noel Besi

Siehe auch:
 Kusi